(1745–1819), militaire espagnol ;
 Carlo Bonavia (mort en 1788), peintre italien ;
  (1935–2012), archéologue italo-péruvien ;
 , photographe italien ;
 Giacomo Bonavia (1700–1760), architecte, scénographe et peintre italien ;
  (1821–1885), dessinateur industriel et architecte maltais.